Parafie pod wezwaniem  św. Brunona z Kwerfurtu

 Parafia św. Brunona w Bartoszycach
 Parafia św. Brunona Biskupa i Męczennika w Giżycku
 Parafia pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży

Brunon, św
!